Теннис на Универсиаде впервые появился на I летних играх, сразу же будучи включённым в программу как медаленосный вид.

С тех пор лишь раз — в 1989 году — теннисный турнир на студенческих играх не проводился.

Общая информация 
На каждом из турниров разыгрывались пять комплектов медалей: две — в одиночном разряде и три — в парном.

До 1991 года в рамках каждого турнира проводился отдельный матч за бронзовую медаль. С 1993 года медаль за третье место вручается всем участникам, уступившим в полуфинале.

Призёры 
Несмотря на то, что студенческий теннисный турнир не вписан в календари профессиональных теннисных серий, его призёры в дальнейшем часто добивались успеха и в более престижных соревнованиях этого вида спорта. Например, первый чемпион Универсиады в мужском одиночном разряде Франсуа Жоффре в дальнейшем дважды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема и числился в числе двадцати сильнейших теннисистов классификации ATP. Среди других известных призёров теннисного турнира есть имена Йона Цирьяка, Балажа Тароци, Ольги Морозовой, Джиджи Фернандес, Ларисы Савченко-Нейланд, Ли На, Ли Тин и Чжань Юнжань; в разное время множество раз игравших в финалах турниров Большого шлема, становившихся призёрами Олимпийских игр и занимавших верхние строчки в профессиональных рейтингах.

Список стран-медалистов

Детальный список медалистов

Одиночные соревнования

Мужчины

Женщины

Парные соревнования

Мужчины

Женщины

Микст

Ссылки 
 Результаты теннисного турнира Универсиады на сайте HickokSports.com 
 Результаты универсиады на сайте Sports123.com